Aufgehen steht für:

 Erscheinen eines Himmelskörpers über dem Horizont des Beobachters, siehe Aufgang (Astronomie)
 Entwicklung eines Pflanzensamens zum Sämling
 Entfaltung von Pflanzenblatt und -blüte, siehe Schossen
 Aufquellen von Hefeteig, siehe Hefeteig #Vorgänge im Hefeteig
 Lockerung und Volumenvergrößerung eines Teiges

Siehe auch:
 Aufgehender Mond (Skulptur)
 Aufgang (Begriffsklärung)